Makra Kertész Ákos regénye
 Makra (1972) Rényi Tamás filmje Kertész Ákos regénye alapján